Epicharmus (persoon), Oud-Grieks dichter
Epicharmus (geslacht), een geslacht van Phasmatodea (wandelende takken en wandelende bladeren)